Misiones, mot espagnol signifiant « missions » en français, peut aussi désigner :

Subdivisions

la province de Misiones

le département de Misiones, un des 17 départements du pays.